La bataille de Goma en République démocratique du Congo peut désigner :
 bataille de Goma (2008) durant la Guerre du Kivu ;
 bataille de Goma (2012) durant la rébellion du M23.